Brünger ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Thomas Brünger (* 1956), deutsch-US-amerikanischer Biologe und Kristallograph
 Pauline Brünger (* 2001), deutsche Studentin und Klimaaktivistin

Siehe auch:
 Brüngger